Number One – singel brytyjskiego zespołu A
 Number One – kompilacja teledysków szwedzkiej piosenkarki Eleny Paparizou
 Number One – singel kanadyjskiej piosenkarki Skye Sweetnam

Zobacz też 
 
 Number 1
 Number Ones